Pozzi steht für:

 Pozzi (Künstlerfamilie aus Rom)
 Pozzi (Künstlerfamilie aus dem Tessin)
 Pozzi, Ortsteil von Seravezza, Provinz Lucca, Italien

Pozzi ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Pozzi (1860–1939), französischer Arzt und Politiker
Alessandro Pozzi (* 1954), italienischer Radrennfahrer 

 Andrew Pozzi (* 1992), britischer Leichtathlet
 Angelo Pozzi (* 1932), Schweizer Bauingenieur und Hochschullehrer
 Antonia Pozzi (1912–1938), italienische Dichterin

 Charles Pozzi (Carlos Alberto Pozzi; 1909–2001), französischer Rennfahrer
 Catherine Pozzi (1884–1934), französische Dichterin und Schriftstellerin
 Domenico Pozzi (1745–1796), Schweizer Maler
 Elisabetta Pozzi (* 1957), italienische Schauspielerin
 Ernesto Pozzi (1843–1904), italienischer Rechtsanwalt und Politiker

 Giacomo Pozzi (1814–1897), deutscher Maler und Lithograf 
 Gianluca Pozzi (* 1965), italienischer Tennisspieler
 Giovanni Pozzi (1923–2002), Schweizer Literaturwissenschaftler 
 Giovanni Battista Pozzi (1561–1589), italienischer Maler 
 José Pedro Pozzi (1925–2017), argentinischer Ordensgeistlicher, Bischof von Alto Valle del Río Negro
 Joseph Anton Pozzi (Giuseppe Antonio Pozzi; 1732–1811), Schweizer Stuckateur
 Lucio Pozzi (* 1935), italienisch-US-amerikanischer Maler und Konzeptkünstler

 Maximilian Joseph Pozzi (Massimiliano Giuseppe Maria Pozzi; 1770–1842), deutscher Bildhauer
 Moana Pozzi (1961–1994), italienische Pornodarstellerin

 Pier Paolo Pozzi (* 1964), italienischer Jazzmusiker
 Renzo Pozzi (* 1984), uruguayischer Fußballspieler
 Ricardo Luís Pozzi Rodrigues (* 1976), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Rocco Pozzi (1701–1774), italienischer Maler und Kupferstecher
 Samuel Pozzi (1846–1918), französischer Chirurg und Gynäkologe
 Stefano Pozzi (1699/1707–1768), italienischer Maler und Zeichner
 Virginia Pozzi-Branzati (1833–1909), italienische Sängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Pocci